Alexander zu Solms-Braunfels ist der Name folgender Personen:

* Alexander zu Solms-Braunfels (Generalmajor) (1807–1867), deutscher Generalmajor
 Alexander zu Solms-Braunfels (Sportfunktionär) (1855–1926), österreichischer Sportfunktionär